Das Gillenmarkets Canary Wharf Classic 2022 fand vom 13. bis 18. März 2022 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Paul Coll, der topgesetzt ins Turnier startete, aber bereits sein Auftaktspiel gegen Victor Crouin verlor. Im Endspiel traf der an Position zwei gesetzte Mostafa Asal auf den an Position sieben gesetzten Fares Dessouki. Dessouki gewann die Partie mit 11:5, 13:11 und 12:10 und sicherte sich damit seinen fünften Turniersieg auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Joshua Masters einen Startplatz im Hauptfeld. In der ersten Runde, im Achtel- und im Viertelfinale wurde wie im Vorjahr das „best of three“-Format angewandt, das heißt, es wurden nur zwei gewonnene Sätze zum Gesamtsieg benötigt. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im „best of five“-Format gespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 110.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
2022